Може бити:
 Агар (полисахарид)
 Џиновска трава ()